Antonov Statskompagni (), tidligere Antonov Aeronautical videnskabelige-tekniske kompleks (Antonov ASTC) () og tidligere Antonov Designbureau, er et tidligere sovjetisk og nu ukrainsk flyproduktions- og serviceselskab. Antonovs særlige ekspertise er inden for meget store fly og fly til uforberedte landingsbaner. Antonov (modelpræfiks An-) har bygget i alt ca. 22.000 fly, og tusindvis af flyene benyttes i det tidligere Sovjetunionen og i udviklingslandene.

Antonov er et statsejet selskab. Hovedkvarteret og den vigtigste produktion blev oprindeligt oprettet i Novosibirsk under ledelse af Oleg Antonov den 31. maj 1946 og blev i 1952 flyttet til Kyiv, hvor hovedkvarteret nu ligger.

Antonov har serieproduceret fly siden 1957, og har produceret fly lige fra biplanet An-2 til det gigantiske An-225 (det største civile transportfly i verden) og An-124.

Flyvemaskiner

Eksterne henvisninger 

 Antonov ASTC * Aircraft-Info.net – Antonov

 
Kyiv